Wilfred steht für:

 männlicher Vorname, siehe Wilfried
 Operation Wilfred, eine britische Kriegsoperation (1940) 
 Wilfred (australische Fernsehserie)
 Wilfred (US-amerikanische Fernsehserie), Sitcom (2011–2014)

Wilfred ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wilfred (Indiana), Sullivan County, Indiana
 Wilfred (Kalifornien), Sonoma County, Kalifornien

Wilfred ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Wilfred (* 1948), indischer Befreiungstheologe
 Thomas Wilfred (1889–1968), dänischer Musiker und Erfinder